Schur puede referirse a las siguientes personalidades:
 Issai Schur, matemático alemán
 Gustav-Adolf "Täve" Schur, ciclista alemán
 Friedrich (Heinrich) Schur, matemático alemán
 Philipp Johann Ferdinand Schur, botánico austríaco
 Willi Schur, actor, cantante y director alemán

Además, puede hacer referencia a:
 Factorización de Schur.
 Lema de Schur.

Referencias